Villar de la Yegua kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar de la Yegua (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villar de la Yegua (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar